Amerikanska mästerskapet i bandy 2012/2013 vanns av Dynamo Duluth.

Gruppspel

Senast uppdaterad: 8 oktober 2013 kl 09:00 (CEST)
Källa:

Final
Spelades i bäst av 3 matcher
 Dynamo Duluth - Mississippi Mojo 4-3
 Dynamo Duluth - Mississippi Mojo 5-1

2012 i USA
Sport i USA 2013
Bandy i USA
Bandysäsongen 2012/2013